Метёлка может означать:
 Уменьшительная форма слова «метла».
 Метёлка — тип сложного соцветия.
 Метёлка (приток Ацвежа) — река в Кировской области.